Наталія Бикова і Наталія Медведєва були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Белінда Кордвелл і Елізабет Смайлі виграли титул, перемігши у фіналі Енн Гендрікссон і Бет Герр з рахунком 6–7, 6–2, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Белінда Кордвелл /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Енн Гендрікссон /  Бет Герр (фінал)
 Луїс Аллен /  Івона Кучиньська (півфінал)
 Марія Ліндстрем /  Хетер Ладлофф (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 DHL Open Doubles Draw 

Парний розряд
WTA Singapore Open
1989 у сінгапурському спорті